Platycarya är ett släkte av valnötsväxter. Platycarya ingår i familjen valnötsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Valnötsväxter
Platycarya